Carbondale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carbondale Township (Illinois)
 Carbondale Township (North Dakota)
 Carbondale Township (Pennsylvania)